Кэ́ти Прайс, известна также как Джордан (), настоящее имя — Катрина Эми Александра Алексис Инфилд (; род. 22 мая 1978 года, Брайтон, Восточный Суссекс, Англия) — британская певица, автор песен, медийная личность и фотомодель, телеведущая, писательница, актриса, модный дизайнер и бизнесвумен.

Биография 
Катрина Эми Александра Алексис Инфилд родилась 22 мая 1978 года, у неё есть старший брат Дэниэл и младшая сводная сестра София. Фамилия Прайс досталась Кэти от её биологического отца.

После окончания средней школы Кэти практически сразу решила стать фотомоделью. После того, как её фотографии попали в одно из ведущих модельных агентств Лондона, судьба Кэти была предрешена – её пригласили сотрудничать. Именно тогда Кэти взяла себе псевдоним Джордан. Впоследствии Кэти начала работать над своей внешностью, всячески совершенствуя её, и первым делом увеличила себе грудь.

Джордан появлялась на обложках множества журналов: FHM, Maxim, Nuts, Front, Zoo Weekly, Sky, Esquire, Loaded. Также она снялась для шести выпусков журнала Playboy «Book of Lingerie». В 2000-х годах Кэти приняла участие в целом ряде документальных фильмов о модельном бизнесе, где играла саму себя.

Личная жизнь

Отношения и дети 
У Прайс есть сын, Харви Дэниел Прайс (род. 27 мая 2002), от непродолжительных отношений с футболистом Дуайтом Йорком. Харви родился слепым с септооптической дисплазией, которая делает развитие зрительного нерва непредсказуемым. Ему также были диагностированы расстройство аутистического спектра и синдром Прадера — Вилли.

С 2005 по 2009 год Прайс была замужем за музыкантом Питером Андре. У бывших супругов есть двое детей: сын Джуниор Савва Андреас Андре (род. 13 июня 2005) и дочь Принцесс Тиаами Кристал Эстер Андре (род. 29 июня 2007). Также в этом браке у неё было два выкидыша — в 2006 году и в апреле 2009 года.

С 2010 по 2012 год Прайс была замужем за актёром и участника боёв без правил .

С 2013 по 2020 год Прайс была замужем за стриптизёром Кираном Хейлером. У бывших супругов есть двое детей: сын Джетт Ривьера Хейлер (род. 17 августа 2013) и дочь Банни Хейлер (род. 4 августа 2014).

Болезнь 
В 2002 году Прайс лечилась от лейомиосаркомы пальца. Раковая опухоль была удалена в больнице Наффилда недалеко от ее дома в Брайтоне.

Книги

Автобиографии 
 Being Jordan (2004)
 Jordan: A Whole New World (2006)
 Jordan: Pushed to the Limit (2008)

Для взрослых 
 Angel (2006)
 Crystal (2007)
 Angel Uncovered (2008)
 Sapphire (2009)
 Paradise (2010)
 Turan (2012)

Для детей 
 Katie Price's Perfect Ponies series x13 Books (2007-2010)
 Katie Price's Mermaids and Pirates series x12 Books (2008-2010)

О моде 
 Standing Out (2009)

Интересные факты 

 В июне 2001 года Кэти участвовала в выборах в Англии, и была кандидатом от Стрэтфорда. Её девиз был: «За большее и лучшее будущее!» Кэти выступала с программой увеличения количества нудистских пляжей в Англии и запрещения штрафов за парковку. Несмотря на такие заманчивые предложения она набрала всего 1,8% голосов.
 В 2005 вышла в финал конкурса "Евровидение" и имела все шансы представлять Великобританию на Украине. Дебютный альбом певицы стал платиновым.
 В 2007 - "Женщина года" по версии журнала Cosmopolitan.
 В 2007 году получила титул "Лучшая мама года".
 В 2012 году получила титул "Знаменитая мама года".
 Снялась в 4 сезоне английского шоу "Top gear"
 Заняла второе место в опросе «100 худших британцев»
 В 2011 году заказала тюнинг-ателье Project Kahn перекрасить собственный Bugatti Veyron в розовый цвет.
 У её первого сына Харви аутизм и синдром Прадера-Вилли.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кэти Прайс
 

Артисты, известные под псевдонимами
Фотомодели Великобритании
Поп-вокалисты Великобритании